Arctoidea je infrařád podřádu Caniformia (psotvární), do kterého se řadí recentní klady Pinnipedia, Musteloidea a Ursoidea.

Taxonomie 
Tradičně se do kladu Arctoidea řadí několik čeledí masožravců, kteří jsou blízce příbuzní s medvědy. Těmito čeleďmi jsou Ursidae (medvědi), Mustelidae (lasice apod.), Procyonidae (medvídkovití), Phocidae (tuleňovití), Otariidae (lachtanovití) a Odobenidae (mrožovití). Poslední tři zmíněné čeledi bývají seskupeny do kladu Pinnipedia. Fylogenetické vztahy uvnitř skupiny jsou stále předmětem vědeckých debat. Problematický je mj. postavení Ailuridae (červené pandy), postavení kladu Pinnipedia vzhledem k úzce příbuzným Musteloidea a Ursoidea či vztah Mephitidae k Mustelidae. Klad Arctoidea bývá označován jako infrařád.

Vedle zmíněných recentních čeledí se do Arctoidea řadí i řada vyhynulých taxonů jako Desmatophocidae, Enaliarctidae či Semantoridae (Puijila).

Následující fylogenetický strom zobrazuje klíčové recentní klady v rámci Arctoidea na základě Flynn et al. (2005):

Tento kladogram je nicméně jen jednou z možných variant, např. podle Agnarsson et al. (2010) tvoří sesterskou skupinu k Pinnipedia nikoliv Musteloidea, ale Ursidae.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 



Šelmy